Cozmești, comune del distretto di Iași
Cozmești, comune del distretto di Vaslui